Agrupació Guerrillera de Catalunya, grup guerriller històric d'oposició al franquisme a Catalunya
 Conferència General Assíria (del seu nom en anglès Assyrian General Conference), organització política dels assiris de l'Iraq
 Arxiu de la Guerra Civil, arxiu de documents relatius a la Guerra Civil espanyola, amb seu a Salamanca
 AGC Bologna (de l'acrònim en italià Associazione Giuoco del Calcio), club de futbol de la ciutat de Bolonya (Itàlia)
 Autorail de gran capacitat, unitat múltiple de tren usada per la SNCF de França
 Apollo Guidance Computer, sistema informàtic incrustat utilitzat per les naus espacials del Programa Apollo
 Grup AGC (del seu nom en anglès Atypical Glandular Cells), grup de cinases lligades a proteïnes G
 Àcid gras cis, àcid gras insaturat que presenta isomeria cis de configuració
 Control automàtic de guany (del seu nom en anglès Automatic Gain Control), circuit electrònic destinat a controlar l'amplitud d'un senyal
 AGC també és el codi UCI del 3C Casalinghi Jet Androni Giocattoli, equip ciclista professional d'Itàlia
 AGC (Adenina-Guanina-Citosina) també és un dels triplets que codifica la serina, aminoàcid que es troba a les proteïnes
 AGC, nucli de galàxia actiu (AGN per les sigles en anglès) és una regió compacta al centre d'una galàxia que té una lluminositat més alta del normal en alguns o tots els espectres electromagnètics (en la longitud d'ona de ràdio, infraroig, òptic, ultraviolat, raigs X i/o raigs gamma)